Треће Светско првенство у атлетици одржано је у организацији ИААФ у Токију у Јапану од 23. августа до 1. септембра 1991. Првенство је одржано на Олимпијском стадиону. Број дисциплина се није мењао у односу на претходно Првенство у Риму 1987.. Одржана су такмичења у 43 дисциплине од чега 24 мушке и 19 женских.

Учествовао је 1.491 такмичар из 162 земље.

И на овом првенству доминирао је Карл Луис. У најбржој трци на 100 m у историји Луис је освојио трећу златну медаљу у овој дисциплини са светским рекордом 9,86 сек. Светски рекорд је поставила и америчка штафета 4 х 100 м са 37,50 сек. у чијем саставу је био и Карл Луис. Поред Карла Луиса треће злато су освојили и Сергеј Бупка у скоку мотком и Грег Фостер у трци 110 м са препонама.

Првенство је обележило финале такмичења у скоку удаљ. Оборен је светски рекорд Боба Бимона од 8,90 стар 23 године. Карл Луис је имао најбољу серију свих времена и у четвртом покушају је уз ветар јачи од дозвољеног (+2,9 м/с) скочио 8,91 м. Резултат је признат, али рекорд није. На овај скок следио је одговор Мајка Пауела који је скоком 8,95 м поставио светски рекорд и нанео први пораз Карл Луису у овој дисциплини после 12 година.

Код жена најбоља је била Немица Катрин Крабе са две освојене златне медаље у тркама на 100 и 200 m и бронзане медаље у штафети 4 х 100 м.

Екипа САД је по броју освојених медаља је по први пут била најуспешнија: освојено је 26 медаља од чега 10 златних, 8 сребрених и 8 бронзаних.

Оборена су три светска рекорда, сви у мушкој конкуренцији (100 м, штафета 4х100 м и скок удаљ), тринаест континенталних, десет националних и осам рекорда светских првенства (у неким дисциплинама по неколико пута).

Земље учеснице 
На Светском првенству на отвореном 1991. учествовало је 1.491 атлетичара из 162 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Албанија ( )
  Америчка Самоа ( )
  Андора ( )
  Ангвила ( )
  Ангола ( )
  Америчка Девичанска Острва ( )
  Антигва и Барбуда ( )
  Аргентина ( )
  Аруба (1)
  Аустралија ( )
  Аустрија ( )
  Бангладеш ( )
  Барбадос ( )
  Бахаме ( )
  Бахреин ()
  Белгија ( )
  Бенин ( )
  Белизе ( )
  Бермуда ( )
  Боливија ( )
  Боцвана ( )
  Бразил ( )
  Британска Девичанска Острва (1)
  Бугарска ( )
  Буркина Фасо ( )
  Бурунди ( )
  Вануату ( )
  Венецуела ( )
  Вијетнам ( )
  Габон ( )
  Гамбија ( )
  Гана ( )
  Гвинеја ( )
  Гибралтар ( )
  Гвајана ( )
  Гвам ( )
  Гренада ( )
  Грчка ( )
  Данска ( )
  Демократска Република Конго ( )
  Доминика ( )
  Доминиканска Република ( )
  Египат ( )
  Еквадор ( )
  Екваторијална Гвинеја ( )
  Етиопија ( )
  Замбија ( )
  Зимбабве ( )
  Израел ( )
  Индија ( )
  Индонезија (1)
  Ирска ( )
  Исланд ( )
  Италија ( )

  Јамајка ( )
  Јапан ( )
  Јордан ( )
  Југославија (15)
  Јужна Кореја ( )
  Кајманска Острва ( )
  Камерун ( )
  Канада ( )
  Катар (4)
  Кенија ( )
  Кина ( )
  Кинески Тајпеј (1)
  Кипар ( )
  Колумбија ( )
  Комори ( )
  Костарика ( )
  Куба ( )
  Кувајт ( )
  Кукова Острва ( )
  Лесото ( )
  Либан ( )
  Лихенштајн ( )
  Луксембург ( )
  Мадагаскар ( )
  Малави ( )
  Малезија ( )
  Малдиви ( )
  Мали ( )
  Малта ( )
  Мароко ( )
  Маршалска Острва ( )
  Мађарска ( )
  Мауританија ( )
  Маурицијус ( )
  Мексико ( )
  Мјанмар ( )
  Мозамбик ( )
  Монголија ( )
  Монсерат ( )
  Намибија ( )
  Науру ( )
  Немачка ( )
  Непал ( )
  Нигер ( )
  Нигерија ( )
  Никарагва ( )
  Нови Зеланд ( )
  Норвешка ( )
  Обала Слоноваче ( )
  Оман ( )
  Пакистан ( )
  Панама ( )
  Папуа Нова Гвинеја ( )
  Парагвај ( )

  Перу ( )
  Пољска ( )
  Португалија ( )
  Порторико ( )
  Република Конго ( )
  Руанда ( )
  Румунија ( )
  Салвадор ( )
  Самоа ( )
  Сан Марино ( )
  Сао Томе и Принсипе (1)
  Саудијска Арабија (1)
  Свазиленд ()
  Света Луција ( )
  Северна Маријанска острва (1)
  Сејшели ( )
  Сенегал ( )
  Сент Китс и Невис ( )
  Сингапур ( )
  Сијера Леоне ( )
  Сирија ( )
  Сједињене Америчке Државе ( )
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Совјетски Савез ( )
  Соломонова Острва ( )
  Судан ( )
  Суринам ( )
  Танзанија ( )
  Тајланд ( )
  Того ( )
  Тонга ( )
  Тринидад и Тобаго ( )
  Туркс и Кајкос ( )
  Турска ( )
  Уганда ( )
  Уједињени Арапски Емирати (2)
  Уједињено Краљевство ( )
  Уругвај (1)
  Фиџи ( )
  Финска ( )
  Филипини ( )
  Француска ( )
  Хаити ( )
  Холандија (14)
  Хонгконг ( )
  Хондурас ( )
  Централноафричка Република ( )
  Чад ( )
  Чехословачка ( )
  Чиле ( )
  Џибути ( )
  Швајцарска (1)
  Шведска (7)
  Шпанија ( )

Освајачи медаља 
У следећој табели дат је преглед освајача недаља Светског првенства по дисциплинама са постигнутим резултатима.

Мушкарци 

 в = скок са ветром јачим од дозвољеног 2,00 м/с (+2,99 м/с), па резултат није признаст као рекорд.
 Георг Андерсен, норвешки бацач кугле освајач сребрне медаље је дисквалификован због позитвиног допинг теста.

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Светском првенству 1991. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани тако штп је прволасирани добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод. Бодови су додељивани тако да је прволасирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Види још 
 Светско првенство у атлетици
 Светски рекорди у атлетици

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991 IAAF

 
Светско првенство у атлетици на отвореном
Спорт у Токију
Атлетика у 1991.